Jméno a příjmení Josef Stránský má více nositelů:

 Josef Stránský (1914–1944) – bombardovací letec a pilot RAF
 Josef Stránský (dirigent) (1872–1936) – český dirigent a skladatel, který působil v USA, ředitel New York Philharmonic
 Josef Jan Stránský-Šemerer (1809–1866) – český herec